Sommersdorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Sommersdorf, Mecklenburg-Vorpommer – kommun, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Sommersdorf, Sachsen-Anhalt – kommun, Sachsen-Anhalt,